

Населені пункти та їхні частини
 Лясовиці-Малі — село в гміні Лясовиці-Великі Ключборського повіту Опольського воєводства
 Лясовиці-Малі — село в гміні Мальборк Мальборського повіту Поморського воєводства
 Лясовиці-Малі — осада в гміні Лясовиці-Великі Ключборського повіту Опольського воєводства

Примітки